Нимаха има више значења:
 Округ Нимаха (Канзас)
 Округ Нимаха (Небраска)
 Нимаха (Ајова)